Asopus (Oudgrieks: Ἀσωπός) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij was een riviergod en volgens de meest algemene overlevering de zoon van Oceanus en Tethys (en dus een van de Oceaniden). Hij was de vader van twee zonen en van twaalf tot twintig dochters bij de naiade Metope. De bekendste daarvan is Aegina, die door Zeus in de gedaante van adelaar eens ontvoerd werd.

Toen Asopus zijn dochter overal zocht, openbaarde Sisyphos hem eindelijk, wie haar had weggeroofd. Asopus vervolgde daarom Zeus en streed met hem, totdat Zeus hem versloeg met zijn bliksem, waardoor hij in zijn bedding werd teruggedreven.

Ook zijn andere dochters werden later door goden ontvoerd.

Stamboom

Oceanide